Miejsca
 Rareș – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Mărtiniș

 Osoby
 Piotr Rareș (ok. 1487-1546), hospodar Mołdawii
 Stefan VI Rareș (?-1552), hospodar Mołdawii
 Eliasz II Rareș (ok. 1531-1562), hospodar Mołdawii
Osoby o imieniu Rareş:
 Rareș-Lucian Niculescu (* 1976), rumuński polityk
 Rareș Dumitrescu (* 1983), rumuński szablista, mistrz i wicemistrz świata, wicemistrz Europy
 Rareș Crisan (* 1987), kanadyjski wioślarz